Kollerberg ist ein geographischer Name:

Orte und Siedlungsplätze:
 Kollerberg (Spremberg), Wohngebiet der Stadt Spremberg, sorbisch Grodk, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg

 Kollerberg (Gemeinde Riegersburg), Siedlungsplatz bei Schützing, Markt Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kollerberg (Gemeinde Rabenstein an der Pielach),  Siedlungsplatz von Markt Rabenstein an der Pielach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

 Kollerberg (Häggenschwil), Ort in der Gemeinde Häggenschwil, Wahlkreis St. Gallen, Kanton St. Gallen

Berge und Erhebungen:
 Kollerberg (Plabutsch) (633 m), Berg im Plabutsch am Westrand von Graz, Steiermark
 Kollerberg (Michelfeld) (416 m), Hügelsporn zum Flembach bei Michelfeld, Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern; mit Höhle Kollerbergloch
 Kollerberg (Windsheimer Bucht) (365 m), Berg in der Windsheimer Bucht bei Kaubenheim, Markt Ipsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Kollberg
 Kollenberg
 Kollersberg